Giovanni Invernizzi – ex calciatore e allenatore di calcio italiano (1931)
 Giovanni Invernizzi – ex calciatore e allenatore di calcio italiano (1963)
 Giovanni Invernizzi – ex canottiere italiano
 Giovanni Invernizzi – imprenditore italiano, fondatore della Casearia Invernizzi